INRS est un sigle pouvant désigner :

 au Canada, l'Institut national de la recherche scientifique, un établissement universitaire québécois de recherche et de formation de  et  du réseau de l'Université du Québec, composé de quatre centres :
 Centre Eau Terre Environnement de l'INRS,
 Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS,
 Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS,
 Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS ;
 en France, l'Institut national de recherche et de sécurité, une association loi de 1901.